Бе́рия — многозначный термин.

Фамилия 
Бе́рия — мегрельская фамилия. Известные носители:
 Берия, Акакий Зосимович (1914—1986) — советский партийно-государственный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Берия, Вакоша Акакиевна — советская колхозница, Герой Социалистического Труда (1950).
 Берия, Ираклий Дзикиевич — советский колхозник, Герой Социалистического Труда (1950).
 Берия, Лаврентий Павлович (1899—1953) — советский политический и государственный деятель, один из организаторов репрессий.
 Берия, Николай Титович (1925—1948) — Герой Советского Союза.
 Берия, Серго Лаврентьевич (1924—2000) — советский и украинский инженер-конструктор; сын Л. П. Берии.

Имя 
 Берия — имя нескольких персонажей Ветхого Завета.

См. также 
 Бриа (значения)